Сеск Фабрегас, Франсе́ск (Сеск) Фа́брегас Соле́р (кат. Francesc "Cesc" Fàbregas Soler; нар. 4 травня 1987, Ареньш-да-Мар, Іспанія) — іспанський футболіст.
 Ісідро де Алаїс Фабрегас (ісп. Isidro de Alaix Fábregas; 1790 — 15 жовтня 1853) — іспанський військовик і політик, міністр оборони.